Luchsspinne steht für:
 Luchsspinne, Tier aus der Familie der Luchsspinnen (Oxyopidae)
 Pracht-Luchsspinne (Oxyopes ramosus), Art innerhalb der Familie der Luchsspinnen